Go, Johnny, Go, une compilation de Johnny Hallyday sortie en 2007 ;
 Go, Johnny, Go!, un film américain sorti en 1959.